FML kan syfta på:

 FML – en lag som behandlar reglerna för fastighetsmäklare, se Fastighetsmäklarlagen
 FML – en svensk lag som hanterar vad en facklig förtroendevald får göra och inte göra på arbetstid, se Förtroendemannalagen